Het seizoen 1945/46 was het 49ste seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland.

Nationalliga A

Nationalliga B

Externe link 
 Overzicht RSSSF

Zwitsers voetbalseizoen
Competitievoetbal 1945/46